Höllmühle heißen folgende geographische Objekte:

 Höllmühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Höllmühle (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Höllmühle (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Höllmühle (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Höllmühle (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Höllmühle (Struxdorf), Ortsteil der Gemeinde Struxdorf, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Höllmühle (Wilburgstetten), Ortsteil der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höllmühle (Gemeinde Peilstein), Ortsteil von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Höllmühle (Gemeinde Weißenkirchen), Ort bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
historisch:
 Peklo (Stružná) (deutsch: Höllmühl), Ortsteil der Gemeinde Stružná, Tschechien

Siehe auch:
 Höllmühl, Hollmühle, Höhlmühle